HLU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Nesson, Houaïlou, Nuova Caledonia
 hlu – codice ISO 639-3 della lingua luvia geroglifica